Рејмонд има више значења:
 Рејмонд (Њу Хемпшир)
 Рејмонд (Охајо)
 Рејмонд (Ајова)
 Рејмонд (Вашингтон)
 Рејмонд (Јужна Дакота)
 Рејмонд (Илиноис)
 Рејмонд (Канзас)
 Рејмонд (Минесота)
 Рејмонд (Мисисипи)
 Рејмонд (Небраска)